Иван Осипович Тоболин (1885, Российская империя — 1941, СССР) — советский государственный деятель, председатель ЦИК Автономной Туркестанской СФР, председатель ЦК КП(б) Туркестана.

Биография 
Послужной список

Примечания

Источники 
 Белорусская юстиция отмечает столетний юбилей
 

Государственные деятели СССР
Председатели ЦИК Туркестанской АССР